Brice (Ohio)
 Brixius
 Brice (bier), een Belgisch bier